Ел Нанчитал има више значења:

 Ел Нанчитал, Мартин ел Казадор (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нанчитал (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нанчитал (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику